Rotterdam Open 2019, właśc. ABN AMRO World Tennis Tournament 2019 – tenisowy turniej ATP rangi ATP Tour 500 w sezonie 2019 z cyklu Rotterdam Open rozgrywany w dniach 11–17 lutego 2018 roku w Rotterdamie na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 2 098 480 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

2019 w tenisie ziemnym
2019
2019 w Holandii